Chia steht für:

 Chia (Kryptowährung), 2017 von Bram Cohen konzipierte Blockchain-Technologie

Pflanzen:
 Mexikanische Chia (Salvia hispanica), Gattung Salbei, auch nach Europa importiertes Nahrungsmittel
 Kalifornische Chia (Salvia columbariae), Gattung Salbei, bei einheimischen Stämmen gebräuchliches Nahrungsmittel

Orte:
 Chia (Domus de Maria), Ortsteil von Domus de Maria auf Sardinien, Italien
 Chia (Soriano nel Cimino), Ortsteil von Soriano nel Cimino in Latium, Italien

Chia ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Chia (* 1997), malaysischer Badmintonspieler
 Chia Boon Leong (1925–2022), singapurischer Fußballspieler
 Mantak Chia (* 1944), chinesischer Tao-Lehrer
 Nicholas Chia (* 1938), römisch-katholischer Erzbischof von Singapur
 Robert Chia (* 1949), britischer Hochschullehrer
 Sandro Chia (* 1946), italienischer Maler

Siehe auch:
 Chía (Begriffsklärung)
 Chija (Begriffsklärung)
 Chiha (Begriffsklärung)
 Cia (Begriffsklärung)
 KIA (Begriffsklärung)